Vladimir Bakarić je lahko:
 Vladimir Bakarić, general in politik
 Vladimir Bakarić, general letalstva